Nikolajewka (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Siedlungen städtischen Typs:
 Nikolajewka (Jüdische Autonome Oblast), in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Nikolajewka (Mordwinien, Saransk), im Stadtkreis Saransk der Republik Mordwinien
 Nikolajewka (Uljanowsk), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Uljanowsk
 Dörfer (mit Sitz einer Gemeindeverwaltung):
 Nikolajewka (Region Altai, Blagoweschtschenka), im Rajon Blagoweschtschenka der Region Altai
 Nikolajewka (Region Altai, Halbstadt), im Rajon Halbstadt (Deutscher Nationalkreis) der Region Altai
 Nikolajewka (Region Altai, Lokot), im Rajon Lokot der Region Altai
 Nikolajewka (Region Altai, Michailowskoje), im Rajon Michailowskoje der Region Altai
 Nikolajewka (Region Altai, Petropawlowskoje), im Rajon Petropawlowskoje der Region Altai
 Nikolajewka (Region Altai, Pospelicha), im Rajon Pospelicha der Region Altai
 Nikolajewka (Region Altai, Tabuny), im Rajon Tabuny der Region Altai
 Nikolajewka (Amur, Bureja), im Rajon Bureja der Oblast  Amur
 Nikolajewka (Amur, Iwanowka), im Rajon Iwanowka der Oblast  Amur
 Nikolajewka (Amur, Seja), im Rajon Seja der Oblast  Amur
 Nikolajewka (Amur, Tambowka), im Rajon Tambowka der Oblast  Amur
 Nikolajewka (Astrachan, Jenotajewka), im Rajon Jenotajewka der Oblast  Astrachan
 Nikolajewka (Astrachan, Narimanow), im Rajon Narimanow der Oblast  Astrachan
 Nikolajewka (Baschkortostan, Belorezk), im Rajon Belorezk der Republik Baschkortostan
 Nikolajewka (Baschkortostan, Blagoweschtschensk), im Rajon Blagoweschtschensk der Republik Baschkortostan
 Nikolajewka (Baschkortostan, Karmaskaly), im Rajon Karmaskaly der Republik Baschkortostan
 Nikolajewka (Baschkortostan, Mijakinski), im Rajon Mijakinski der Republik Baschkortostan
 Nikolajewka (Baschkortostan, Sterlitamak), im Rajon Sterlitamak der Republik Baschkortostan
 Nikolajewka (Baschkortostan, Tuimasy), im Rajon Tuimasy der Republik Baschkortostan
 Nikolajewka (Baschkortostan, Ufa), im Rajon Ufa der Republik Baschkortostan
 Nikolajewka (Belgorod, Nowy Oskol), im Rajon Nowy Oskol der Oblast  Belgorod
 Nikolajewka (Belgorod, Weidelewka), im Rajon Weidelewka der Oblast  Belgorod
 Nikolajewka (Dorf an der Bolschaja Kuriza), im Rajon Kursk der Oblast Kursk
 Nikolajewka (Dorf an der Malaja Kuriza), im Rajon Kursk der Oblast Kursk
 Nikolajewka (Irkutsk), in der Oblast  Irkutsk
 Nikolajewka (Kaliningrad), im Rajon Osjorsk der Oblast Kaliningrad (Waldburg, Kreis Gerdauen/Ostpreußen)
 Nikolajewka (Kamtschatka), in der Region Kamtschatka
 Nikolajewka (Kemerowo, Nowokusnezk), im Rajon Nowokusnezk der Oblast  Kemerowo
 Nikolajewka (Kemerowo, Tschebulinski), im Rajon Tschebulinski der Oblast  Kemerowo
 Nikolajewka (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Nikolajewka (Kurgan), in der Oblast  Kurgan
 Nikolajewka (Kursk), in der Oblast  Kursk
 Nikolajewka (Mordwinien, Dubjonki), im Rajon Dubjonki der Republik Mordwinien
 Nikolajewka (Nischni Nowgorod), in der Oblast  Nischni Nowgorod
 Nikolajewka (Nowosibirsk), in der Oblast  Nowosibirsk
 Nikolajewka (Omsk), in der Oblast  Omsk
 Nikolajewka (Orenburg, Saraktasch), im Rajon Saraktasch der Oblast  Orenburg
 Nikolajewka (Orenburg, Sorotschinsk), im Rajon Sorotschinsk der Oblast  Orenburg
 Nikolajewka (Pensa, Issa), im Rajon Issa der Oblast  Pensa
 Nikolajewka (Pensa, Malaja Serdoba), im Rajon Malaja Serdoba der Oblast  Pensa
 Nikolajewka (Primorje), in der Region Primorje
 Nikolajewka (Rjasan), in der Oblast  Rjasan
 Nikolajewka (Rostow), in der Oblast  Rostow
 Nikolajewka (Saratow, Fjodorowka), im Rajon Fjodorowka der Oblast  Saratow
 Nikolajewka (Saratow, Iwantejewka), im Rajon Iwantejewka der Oblast  Saratow
 Nikolajewka (Saratow, Samoilowka), im Rajon Samoilowka der Oblast  Saratow
 Nikolajewka (Saratow, Wolsk), im Rajon Wolsk der Oblast  Saratow
 Nikolajewka (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Nikolajewka (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Nikolajewka (Tscheljabinsk), in der Oblast  Tscheljabinsk
 Nikolajewka (Woronesch, Anna), im Rajon Anna der Oblast  Woronesch
 Nikolajewka (Woronesch, Ternowka), im Rajon Ternowka der Oblast  Woronesch

Siehe auch:
 Mykolajiwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Form